Wolfbühl steht für:

 Wolfbühl (Maierhöfen), Gemeindeteil der Gemeinde Maierhöfen, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Wolfbühl (Isny), Wohnplatz der Stadt Isny im Allgäu, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Wolfsbühl